Джоузеф Томас „Джо“ Мортън () (роден на 18 октомври 1947 г.) е американски актьор, носител на награда „Еми“. Измежду филмите с негово участие са „Терминатор 2: Денят на страшния съд“, „Вечно млад“, „Скорост“, „Скорост 2“, „Жената на астронавта“, „Али“ и други. Телевизионните му появи включват сериали като „Досиетата Х“, „Адвокатите“, „Смолвил“, „Д-р Хаус“ и „Добрата съпруга“.

Източници

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Афроамерикански актьори
Носители на награда Еми
Родени в Ню Йорк